Појам Никола Калинић може да се односи на:
Никола Калинић (кошаркаш), српски кошаркаш
Никола Калинић (фудбалер), хрватски фудбалер